Герен Лебрен ( ; ? — 1236) 16-й Магистр Мальтийского ордена (1231—1236), военачальник.

Биография 
. , когда в 1231 году был избран Великим магистром ордена госпитальеров, что позволяет предположить, что он происходил из северной или западной Франции.

Во время гражданской войны с ломбардцами в государствах крестоносцев на Ближнем Востоке (Кипрском королевстве и Иерусалимском королевстве) против сил императора Священной Римской империи Фридриха II, он, как и тамплиеры, изначально стремился к соблюдению нейтралитета. В ходе дальнейшей эскалации войны Герен политически встал на сторону империи, в то время как сами тамплиеры встали на сторону баронов. Только приложив величайшие усилия, ему удалось избежать скандала, связанного с стычками между двумя христианскими рыцарскими орденами.

В 1232 году орден купил замок Кафарле на равнинной прибрежной полосе между Средиземным морем и горным массивом Кармель (ныне Хоф-ха-Кармель в северной части Израиля) у сеньора Цезареи (Иерусалимское королевство) Иоанна Кесарийского, сына Готье III, который был передан ему в залог в 1213 году.

После смерти в 1229 году Ан-Насира Арслана из династии Айюбиды, эмира Хама его брат и преемник аль-Музаффар Махмуд перестал платить дань иоаннитам, и лето 1230 года отразили карательную экспедицию. . Родственники Айюбидов, султаны Каира (аль-Камиль) и Дамаска (аль-Ашраф Муса) заинтересованные в мире с крестоносцами, не поддержали аль-Музаффара Махмуда. И эмир подчинился и возобновил выплату дани.

, которые предполагала его должность. Он придавал большое значение финансовому положению Ордена и благодаря своему разумному и мирному правлению создал значительные финансовые резервы.

.

Литература 
 Sire H.J.A., Kawalerowie Maltańscy, Warszawa 2000, ​ISBN 83-06-02766-3​.

Ссылки 
 Guerin Leburn

Военачальники XIII века
Великие магистры Мальтийского ордена
Крестоносцы